Армен Амбарцумян може да се отнася за:

 Армен Амбарцумян – български футболен вратар с арменски корени, играл за Славия и Ботев Пловдив
 Армен Амбарцумян – руски футболист, полузащитник на дублиращия отбор на ЦСКА Москва
 Армен Амбарцумян – академик, арменски епидемиолог, микробиолог